Малоянисоль — село Никольского района Донецкой области. Основано греками-переселенцами из Крыма в 1779. С 1956 по 1995 год называлось Ку́йбышево.

Подчинены сельские населённые пункты:
 Катериновка
 Труженка

Население 
 1859 — 3 275 чел.
 1886 — 2 741 чел.
 1897 — 4 983 чел. (перепись), православных — 4 939 (99,1 %)
 1908 — 5 915 чел.
 1970 — 2 854 чел.
 1976 — 2 713 чел.
 2001 — 2 355 чел. (перепись)

В 2001 году родным языком назвали:

 русский язык — 2 222 чел. (94,35 %)
 украинский язык — 125 чел. (5,31 %)
 греческий язык — 2 чел. (0,08 %)
 белорусский язык — 1 чел. (0,04 %)
 армянский язык — 1 чел. (0,04 %)
 гагаузский язык — 1 чел. (0,04 %)
Сейчас Малоянисоль находится под контролем непризнанной Донецкой Народной Республики

Примечания

Ссылки 
 История села Малоянисоль на сайте greeks.ua
 Малоянисоль на сайте «История городов и сёл»

 
Населённые пункты Никольского района (Донецкая область)